Сијера Гранде има више значења:

 Сијера Гранде (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сијера Гранде, Сан Мартин (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику